Secção da lista de códigos ATC.

S: Órgãos sensitivos  

Códigos ATC